Cross-country kobiet – jedna z konkurencji kolarskich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Francuzka Julie Bresset, która nie startowała w wyścigu.

W zawodach wzięło udział 29 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016